Narymuntowicze (starorus. Нарымонтовіч) – polski ród kniaziowski (książęcy), pochodzenia wielkolitewskiego, a wywodzący się od wielkiego księcia Narymunta.

Byli gałęzią dynastii Giedyminowiczów, a zarazem wywodzą się od nich trzy rodziny książęce; Pińscy, Koreccy, Kurakinowie, Golicynowie i Chowańscy.

Historia 
Pochodzący z dynastii Giedyminowiczów, książę piński, Narymunt, pozostawił po sobie pięciu synów – Aleksandra, Jerzego, Patryka, Szymona i Michała. Pisali się oni Narymuntowiczami (ze starorus. na pismo łac.: Narimontowicz), z uwagi na funkcjonujące powszechnie w Wielkim Księstwie Litewskim nazwiska patronimiczne, czyli nazwiska utworzone na podstawie imienia ojca.

Od Michała Narymuntowicza pochodzi ród Pińskich. Od synów Patryka pochodzą rodziny Koreckich (od Aleksandra), Chowańskich (od Fedora), a także Golicynów i Kurakinów (od Jerzego).

Przydomku „Narimontowicz” używali w końcu XVI-go i na początku XVII-go wieku, książęta Rużyńscy, na zasadzie legendy o ich rzekomym pochodzeniu od kniazia Aleksandra Narymuntowicza.

Drzewo genealogiczne 

Drzewo genealogiczne zostało sporządzone na podstawie prac Józefa Wolffa oraz Jana Tęgowskiego.

Zobacz też 

 lista polskich rodów książęcych

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne